Тара́совская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тарасовская улица — улица в Королёве.
 Большая Тарасовская улица — улица в Тарасовке.
 Тарасовская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Тарасовская улица — улица в пос.Челюскинский Московской области.
 Тарасовская улица — улица в Черкизово.

Украина 
 Тарасовская улица — улица в Киеве.
 Тарасовская улица — улица в Харькове.
 Тарасовская улица — улица в Черновцах.

См.также 
 Тарасовская набережная
 Улица Тарасова